Riksväg 17 kan syfta på:

Riksväg 17 – en riksväg mellan Landskrona och Fogdarp
Riksväg 17, Estland
Riksväg 17, Finland – en av Finlands huvudvägar